Sanday peut désigner :
 Sanday, une île des Orcades en Écosse ;
 Sanday, une île dans les Hébrides intérieures en Écosse.

Voir aussi 
 
 Sandray, une île d'Écosse.

Homonymie d'îles